Indicatif/Vers L'Est är en singel av det franska synth/elektroniska bandet Moderne.

Låtlista

Referenser

musiksinglar 1980